Albert Gore senior – wieloletni senator USA ze stanu Tennessee i ojciec wiceprezydenta Ala Gore’a
 Al Gore junior – syn Alberta seniora, wieloletni członek kongresu USA (senator i kongresmen), wiceprezydent USA w latach 1993-2001 i kandydat demokratów w wyborach prezydenckich roku 2000